Jason McCartney est un nom pouvant désigner:

Jason McCartney (né en 1968), homme politique conservateur britannique
Jason McCartney (né en 1973), coureur cycliste américain
 (né en 1974), joueur australien de football australien

Voir aussi

McCartney, Jason